Бейли, Бэйли () — может относиться к следующему:

Топоним 
 Бейли (Колорадо)
 Бейли (Айова)
 Бейли (Мичиган)
 Бейли (Миссисипи)
 Бейли (Северная Каролина)
 Бейли (Техас)
 Бейли (округ, Техас)
 Бейли — кратер на видимой стороне Луны.
 Бейли — село в Габалинском районе Азербайджана.

Персоналии

Вымышленные персонажи 
 Мистер Бэйли — главный антагонист романа Александра Беляева «Продавец воздуха».
 Элайдж Бейли — протагонист цикла романов и рассказов американского писателя Айзека Азимова «Детектив Элайдж Бейли и робот Дэниел Оливо».

См. также

Примечания